Josep Roger, organista del  originari de Camprodón
 Josep Roger i Balet (Barcelona, 1889 - Buenos Aires, 1973), comerciant i filantrop català